Bundesverfassungsgesetz steht für:
 Bundes-Verfassungsgesetz (BV-G), österreichisches Gesetz (Falschschreibung)
 ein Gesetz in Verfassungsrang, siehe Bundesverfassung (Österreich)

Siehe auch:
 Stufenbau der Rechtsordnung